Champernowne ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Champernowne (1524–1578), britischer Politiker und Vizeadmiral
 David Gawen Champernowne (1912–2000), britischer Mathematiker und Ökonom 
 Henry Champernown (auch Champernowne) (1538–1570), englischer Abenteurer und Politiker
 Katherine Champernowne (später Kat Ashley; vor 1503–1565), Gouvernante und Hofdame von Elisabeth I.
 Richard Champernown (auch Champernowne) (um 1558–1622), englischer Adliger und Politiker